«Источник молодости» : сисун но идзуми) — фильм режиссёра Набуо Накагавы, вышедший на экраны в 1953 году. Экранизация романа Ёдзиро Исидзаки.

Сюжет 
На остров Хонсю пришла долгожданная радостная пора сенокоса. На полях кипит работа — трудятся стар и мал.

Для девушки Мойоко и юноши Токидзо это скорее развлечение, чем труд. Оба они молоды, веселы, возбуждены общим ожиданием праздника урожая и даже ещё не догадываются, что начинают любить друг друга. Поэтому-то первый же робкий намёк на признание вносит такое смятение в их души и чуть не приводит к серьёзной размолвке.

Медвежью услугу оказали влюблённым их сварливые тётушки. Хорошо, что местный мудрец — полицейский Накамура — понял, в чём тут дело, и склонил тётушек отпраздновать после сбора урожая свадьбу счастливых Мойоко и Токидзо.

В ролях 
 Сатико Хидари — Мойоко
 Кэн Уцуи — Токидзо
 Эйдзиро Тоно — Накамура, полицейский
 Сумико Абэ — Тонмару
 Токуэ Ханадзава — Кинсаку 
 Тиэко Хигасияма — пенсионерка 
 Тэруко Киси — Содэко
 Томоо Нагаи — Ёмосити
 Эйтаро Одзава — староста деревни
 Тоё Такахаси — Тамэко

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 3 ноября 1953 года.
  — с июля 1957 года фильм демонстрировался в советском кинопрокате.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Японии 1953 года
Фильмы кинокомпании «СинТохо»
Фильмы-драмы Японии
Кинокомедии Японии
Экранизации романов Японии